Ove Magnusson kan avse någon av följande:

*Ove Magnusson (författare) (1927–2002), svensk journalist och manusförfattare
Ove Magnusson (geotekniker) (född 1933), svensk byggforskare
Ove Magnusson (skådespelare) (1933–1996), svensk skådespelare